Esta é uma lista dos municípios do Estado do Rio de Janeiro por quantidade de residentes estrangeiros e residentes naturalizados brasileiros a cada 100.000 habitantes, com base nos dados do IBGE, referente ao ano de 2010. O primeiro município é Armação dos Búzios, localizado na Região dos Lagos, com forte presença argentina.

Classificação

Referências